TSR steht für:
 Theologisches Seminar Rheinland, siehe Neues Leben (Missions- und Bildungswerk) #Theologisches Seminar Rheinland
 TSR Recycling (ehemals Thyssen Sonnenberg Recycling), ein europäisches Schrotthandels- und Aufbereitungsunternehmen
 Tactical Studies Rules, eine ehemalige Rollenspielfirma
 Transformatorschaltrelais, eine elektronische Baugruppe
 Terminate and Stay Resident, eine Technik alter DOS-Programme und frühe Form des Multitasking, siehe TSR-Programme und TSR-Virus
 Temporary Speed Restriction, eine vorübergehende Langsamfahrstelle im europäischen Zugbeeinflussungssystem European Train Control System
 Télévision Suisse Romande, einen Fernsehsender in der Schweiz
 Thermochemische Schwefel-Reduktion, eine der Umsetzungen im Schwefelkreislauf
 TSR (Türkei), einen türkischen Hörfunksender 
 Total Shareholder Return, die Rendite einer Aktieninvestition
 TSR-Verkehrsmanagement-Systeme, ein Verkehrsmanagementsystem
 Trizepssehnenreflex, einen Eigenreflex im Unterarm
 Turnierspiel-Regeln, siehe Doppelkopf
 Einen Teilchenspeicherring in Heidelberg, siehe Max-Planck-Institut für Kernphysik
 True Symphonic Rockestra, ein Projekt der Musiker James LaBrie, Vladimir Grishko und Thomas Dewald
 Treno Servizio Regionale, italienischer Doppelstock-S-Bahn-Triebwagen, vorwiegend im Raum Mailand eingesetzt
 Tip-speed ratio (Schnelllaufzahl), Kennzahl für die Auslegung von Windkraftanlagen
 BAC TSR.2, britischer Überschallaufklärer-Prototyp
 Zenvo TSR, dänischer Supersportwagen
 Flughafen Timișoara (IATA-Code), rumänischer Flughafen
 TJS San Marino (ICAO-Code), Fluggesellschaft in San Marino

T.S.R. steht für:
 Fairey T.S.R. I, Prototyp der Fairey Swordfish, britisches Doppeldecker-Kampfflugzeug
 Fairey T.S.R. II, Prototyp der Fairey Swordfish, britisches Doppeldecker-Kampfflugzeug

tsr bezeichnet:
 Akei (ISO-639-3-Code), eine der West-Santo-Sprachen

Siehe auch:

TSR